Ла́зарь Изра́илевич Фогельсо́н (1890—1979) — советский врач-терапевт, профессор кардиологии, основоположник российской электрокардиографии, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой внутренних болезней ММСИ (МГМСУ), заведующий терапевтической клиникой Центрального НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов.

Известность Лазарю Израилевичу принесли многочисленные работы об электрической систоле сердца и систолическом показателе, стадийности гипертонической болезни, хроническом коллаптоидном состоянии, работы по электрокардиографии умирающего сердца, влиянии экстракардиальных нервов на сердце, дифференциации степеней коронарной недостаточности и нарушения малого круга кровообращения.

Биография 
Родился в семье владельца книжного магазина Израиля Залмановича Фогельсона. В 1926 году профессор В. Ф. Зеленин организовал в Москве Медико-биологический институт. Заместителем директора института стал Л. И. Фогельсон. В 1933 году институт получил новое название — он стал называться Медико-генетическим институтом. Лазарь Израилевич стал заведующим отделом терапии.

20 мая 1933 года при Центральной Кремлёвской Поликлинике было создано отделение функциональной диагностики под руководством профессора Фогельсона Л. И.

В 1939 году Фогельсон положил начало классификации гипертонической болезни сердца по принципу четкого выделения стадий.

С 1965 года руководил крупнейшей кафедрой ММСИ (сегодня МГМСУ) — кафедрой внутренних болезней.

Работал над многими проектами со знаменитыми врачами Линой Штерн, Зелениным В. Ф. и Кулябко А. А. Исследовал расширение диагностических возможностей электрокардиографии.

Похоронен на Донском кладбище.

Семья 
Был женат на Анне Львовне Фогельсон. Дочь от первого брака, искусствовед Ольга Лазаревна Фогельсон (1924—1977), выпускница МГУ — первая жена поэта Давида Самойлова, их сын — прозаик Александр Давыдов.

Племянник — Сергей Борисович Фогельсон (1911—1960), инженер и организатор строительства, управляющий Всесоюзного треста «Гидромеханизация» при Министерстве электростанций СССР, лауреат Сталинской премии (его сын — редактор В. С. Фогельсон).

Библиография

Примечания 

Терапевты СССР
Кардиологи СССР
Преподаватели МГМСУ
Похороненные на Донском кладбище